Коркинское — многозначный топоним:

Населённые пункты 
 Коркинское — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Коркинское — село в Туринском районе Свердловской области.

Прочее 
 Коркинское озеро во Всеволожском районе Ленинградской области